Хефрен Тюрам (; 26 марта 2001, Реджо-нель-Эмилия, Италия) — французский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ницца».

Биография 
Родился 26 марта 2001 года в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия. Своё имя получил в честь египетского фараона.

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Монако». За основную команду дебютировал 28 ноября 2018 года в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов в матче против испанского клуба «Атлетико Мадрид». «Монако» проиграл со счётом 0:2.

Клубная статистика 
по состоянию на 28 октября 2020

Семья 
Отец — Лилиан Тюрам, чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции. Брат — Маркус, также профессиональный футболист. Двоюродный дядя — Йоанн Тюрам-Юльен, профессиональный футболист, вратарь.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com

Футболисты Франции
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Тюрамы